Hăghiac se poate referi la:
 Hăghiac (Dofteana), Bacău, un sat din comuna Dofteana, județul Bacău
 Hăghiac (Răchitoasa), Bacău, un sat din comuna Răchitoasa, județul Bacău

Toponime românești